Okeechobee kan avse:

 Okeechobee, Florida – en stad i Okeechobee County
 Okeechobee County – ett administrativt område i delstaten Florida
 Lake Okeechobee – en insjö i södra Florida